Natalia Rygiel (ur. 1993 w Prudniku) – polska piosenkarka, instruktor śpiewu i wokalistka zespołu Misscore.

Życiorys 
W 2011 wraz z Krystianem Suchorabem, Jarosławem Bieleckim i Mateuszem Kwiatkowskim założyła zespół rockowy Misscore. W 2017 wzięła udział w 8. edycji programu The Voice of Poland. 18 czerwca 2019 roku nakładem wytwórni My Music ukazał się jej singiel Złudzenia.

Dyskografia 
 Złudzenia (singiel; 18 czerwca 2019)
 The Last (singiel; 8 grudnia 2019)
 HALO - EP (16 stycznia 2020)
 Niewiarygodne (singiel; 17 stycznia 2020)
 „Halo, Halo?” (singiel; 1 kwietnia 2020)

Przypisy 

Polskie wokalistki rockowe
Polskie wokalistki popowe
Polskie wokalistki metalowe
Uczestnicy The Voice of Poland
Ludzie urodzeni w Prudniku
Urodzeni w 1993